Пиз — фамилия. Известные носители:
 Пиз, Аллан (; род. 1952) — австралийский писатель.
 Пиз, Альфред Хемфрис (; 1838—1882) — американский пианист и композитор.
 Пиз, Кэтрин (в браке Рутледж; 1866—1935) — британский археолог и антрополог.
 Пиз, Фрэнсис Глэдхейм (; 1881—1938) — американский астроном.
 Пиз, Элайша (; 1812—1883) — американский политик, 5-й и 13-й губернатор Техаса.

Другое 
 Пиз — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.